Бори́с Петро́вич Миха́йлов:
 Михайлов, Борис Петрович (1901—1969) — российский советский инженер-архитектор, историк архитектуры, искусствовед.
 Михайлов, Борис Петрович (род. 1944) — советский хоккеист, советский и российский тренер.